Ifs, une commune de Normandie, en France.

IFS est un sigle qui peut signifier :

Informatique 
 Input Field Separators, une variable de shell ;
 , une société multinationale suédoise de logiciels d'entreprise ;
 , sous OS/2 et Windows NT, API pour reconnaître et charger les pilotes d'un système de fichiers ;
 Internet File System, dans Common Internet File System ou dans Oracle Internet File System ;
 Integrated Forecasting System, le modèle de prévision numérique du temps déterministe du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ;

Autres 
 Indian Forest Service ;
 International Featured Standard ;
 International Food Standard, un référentiel d'audit de qualité et sécurité des aliments ;
 Irish Free State (en français, État libre d'Irlande) ;
 Iterated Function System (en français, système de fonctions itérées), en mathématiques, permet de générer des fractales ;
 International French School of Singapore (en français, Lycée français de Singapour) ;
 , en psychothérapie ;
 , une base de données utilisée par le Fonds monétaire international ;
 , en aéronautique.